Le Championnat d'Allemagne de l'Est de volley-ball féminin s’est disputé de 1951 à 1991, soit durant l’existence de l'Allemagne de l'Est.

Généralités

Historique

Palmarès

Notes et références

Articles connexes 
 Coupe d'Allemagne de l'Est de volley-ball féminin
 Championnat d'Allemagne de volley-ball féminin
 Coupe d'Allemagne de volley-ball féminin
 Championnat d'Allemagne de volley-ball masculin

Liens externes 
  Site officiel de la fédération Allemagne

Volley-ball féminin
Allemagne de l'Est
Allemagne de l'Est féminin